Муслим — многозначное слово.

 Муслим () — арабское слово, в переводе на русский язык означающее «принявший ислам», «мусульманин», «покорный (Богу)».

Муслим
 Муслим — мужское имя арабского происхождения, означает «мусульманин», «покорный (Богу)».

Персоналии
 Муслим ибн аль-Хаджжадж (821—875) — мусульманский деятель, автор сборника хадисов — «Сахих Муслим».
 Муслим ибн аль-Валид (ок. 747—803 или 823) — арабский поэт.

См. также 
 Абу Муслим (значения)
 Мусульманин (значения)

Арабские имена